Ana Radulović (22. jul 1992) srpska je televizijska voditeljka i model. Po struci je diplomirani ekonomista.

Karijera 
Ana Radulović je rad na televiziji započela 2020. godine, kada je na kablovskom kanalu -{Red}- krenula da vodi emisije Pitam za druga i Vremenska dijagnoza. 
Pre voditeljske karijere u javnosti je bila poznata kao model i u tom svojstvu se pojavila u nekoliko muzičkih spotova: Ti me znaš Srećka Krečara, Sve moje ljubavi Dženana Lončarevića, Moj živote Nenada Marinkovića Gastoza itd.

Privatni život 
Ana je od 8. novembra 2015. godine u braku sa folk pevačem Miroslavom Mirčetom Radulovićem. Njih dvoje imaju sina Konstantina, koga su dobili 27. marta 2016. godine.

Reference

Spoljašnje veze 
 

Српске телевизијске водитељке
Српске манекенке